Титком, Мэри:

 Титком, Мэри Брэдиш (1858—1927) — американская художница.
 Титком, Мэри Лемист (1852—1932)  — американская библиотекарь.